A snookerben nyilvántartják a különösen hosszú, legalább száz pontot elérő breakeket. A maximum break 147.

Források 
A lista

Sport témájú listák
Sportrekordok
Sznúker

en:Century break
bg:Сенчъри брейк
bs:Trocifreni brejk
pl:Break snookerowy#Breaki stupunktowe
sk:Century break
sv:Century (snooker)
uk:Сенчурі-брейк